Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Boris Becker e Eric Jelen che hanno battuto in finale Miloslav Mečíř e Tomáš Šmíd 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (finale)

 Boris Becker /  Eric Jelen (campioni)
 Michiel Schapers /  Jonas Svensson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1988